Zehnter ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Zehnter (* 2004), deutscher Fußballspieler
 Johann Anton Zehnter (1851–1922), deutscher Zentrumspolitiker
 Johann Caspar Zehender (auch Zehnter; 1742–1805), ein schweizerischer Zeichner, Maler und Radierer
 Karl Zehnter (1900–1934), deutscher Gastwirt; Opfer des Röhm-Putsches
 Theo Zehnter (1929–2017), deutscher Politiker (CSU)

Siehe auch:
 Zehnter Tewet (Fastentag im Judentum)
 Zehnter Planet (Begriffsklärung)
 Zehnt (zehnprozentige Steuer)